Граф Пётр Ива́нович Капни́ст ( — 26 марта 1898) — русский писатель, драматург и поэт; внук Василия Васильевича Капниста.

Биография 
Родился  года в имении Обуховка, принадлежавшем роду Капнистов, находившемся в Полтавской губернии — в семье Ивана Васильевича Капниста и Пелагеи Григорьевны Горленко. Детство провёл в Полтаве, где начал учиться в гимназии. Окончил гимназию в Москве.

Закончив в 1852 году юридический факультет Московского университета со степенью кандидата права, служил в канцелярии бессарабского генерал-губернатора П. И. Фёдорова. В 1856—1859 годы — цензор Московского цензурного комитета. С 1863 года — редактор «Обозрения современной литературы».

По делам службы был знаком с И. А. Гончаровым, Н. А. Некрасовым, Я. П. Полонским, Н. П. Жандром и др.

В 1865—1868 годы — правитель дел Главного управления по делам печати. Директор Санкт-Петербургского Попечительного комитета о тюрьмах. С 1868 года — сверхштатный чиновник особых поручений V класса при министерстве внутренних дел.

С 1868 года по 1874 год был главным редактором «Правительственного Вестника»; с 1871 года — в звании камергера; 1 января 1872 года был произведён в действительные статские советники. С 1875 года в отставке.

Начиная с 1870-х годов жил преимущественно за границей (Германия, Швейцария, Италия, Франция), изредка наезжая в Россию. Скончался скоропостижно в Риме от остановки сердца 26 марта 1898 года. По решению жены и дочерей был похоронен в земле предков — на острове Закинф.

Семья 
Жена (с 11 ноября 1862) — Екатерина Евгеньевна Мандерштерн (24.11.1839—после 1898), дочь генерал-лейтенанта Е. Е. Мандерштерна. По словам дочери, она живо интересовалась литературной и служебной деятельностью своего мужа, постоянно присутствовала при разговорах собравшихся у него поэтов, или лиц из служебного мира. Состояла в переписке с Гончаровым. В браке родились:
 Ин(н)а (1864—1948, Токио), издательница сочинений отца, преподаватель французского языка в университете «Васеда», в замужестве Метакса;
 Евгения (род. 1867), в замужестве Драгацис-Палеолог.

Литературное творчество 
При жизни Капнист печатал очень мало; его «Сочинения» (в 2-х томах) изданные дочерью в Москве в 1901 году, включали ряд лирических стихотворений, историческую трагедию в стихах «Сен-Марс», незаконченную историческую трагедию в стихах «Стенька Разин», поэму «Преступник» и крайне недоброжелательные характеристики литературного движения 1860-х годов. Отпечатанные в форме конфиденциального доклада императору Александру II, они в то время служили руководством для цензоров.

В издании 1901 года также было впервые опубликовано стихотворение «Как ни тяжёл последний час…», которое Тютчев набросал во время заседания Главного управления по делам печати на случайном клочке бумаги и которое Капнист сохранил для потомства.

П. И. Капнист указан автором текста ряда романсов: А. Щербачёв — «У моря, у бурного моря…» (: Юргенсон, 1902), Ф. Гартман — «Жаворонок» и «Спокойно облако плывет…» (: Циммерман, 1910).

Награды 
 орден Святого Станислава 2-й степени (1862)
 орден Святой Анны 2-й степени (1864)
 орден Святого Владимира 3-й степени (1870)
 орден Святого Станислава 1-й степени;
 Им. бронзовая медаль в память войны 1853-56 годов.

Примечания

Литература 
 

Писатели России XIX века
Русские писатели XIX века
Поэты Российской империи
Петр Иванович
Выпускники Московских гимназий Российской империи
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Действительные статские советники